Далмация — историческая область на северо-западе Балканского полуострова, на побережье Адриатического моря, на территории современных Хорватии (в основном) и Черногории.
 Далмация (римская провинция) — провинция Римской империи.
 Королевство Далмация — вассальное королевство, существовавшее с 1815 по 1918 год в составе Габсбургской империи.
 Далмация (крейсер) — крейсер Югославского флота, бывший немецкий бронепалубный крейсер «Ниобе»